Friedrich Schütz von Holzhausen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Schütz von Holzhausen (1772–1816), deutscher Amtmann
 Friedrich Damian Schütz von Holzhausen (1821–1853), deutscher Prokurator und Politiker 
 Friedrich Wilhelm Schütz von Holzhausen (1805–1866), deutscher Politiker